Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972 se dispute à Gstaad du 10 au .

Kazuko Sawamatsu remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Teeguarden.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Fiorella Bonicelli et María-Isabel Fernández.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1972
Suisse
Compétition de tennis à Saanen
Sport en Suisse en 1972
Tennis en juillet 1972